Джей Артур Прицкер (; , , Иллинойс, США — , там же) — американский бизнесмен, бывший совладельцем мировой сети отелей «Hyatt», филантроп, соучредитель престижной Прицкеровской премии за достижения в архитектуре.

Биография 
Из семьи еврейских эмигрантов из Российской империи. Дед Джея Прицкера — адвокат Николай Яковлевич Прицкер (1871—1956) — эмигрировал в Чикаго из Киева в 1881 году и приходился двоюродным братом русскому философу-экзистенциалисту Льву Исааковичу Шестову. Отец — Абрам Николас Прицкер, мать — Фэнни (девичья фамилия Доппельт).

Премия 
Джей Притцкер и его жена Мариан «Синди» (урожд. Френд) основали премию в области архитектуры в 1979 году, и она быстро завоевала статус премии, равной по престижности Нобелевской. Премиальный грант Притцкеровской премии — 100 тысяч долларов США. Лауреату премии также вручается бронзовая медаль.

Сегодня полноправным представителем премии выступает Томас Дж. Притцкер (род. 6 июня 1950), унаследовавший дела семьи, а главой жюри — лорд Ротшильд.

Семья 
Сегодня семья Притцкеров живёт в Чикаго — городе, в котором сформировалась целая архитектурная школа (Луис Салливан, Фрэнк Ллойд Райт, Людвиг Мис ван дер Роэ), члены которой, в свою очередь, во многом определили облик города.

Примечания

Литература 
 Виталий Аблицов. Галактика «Україна». Українська діаспора: видатні постаті. — : КИТ, 2007. — 436 с.

Ссылки 
 Jay Pritzker, Who Built Chain Of Hyatt Hotels, Is Dead at 76

Управляющие гостиницами
Предприниматели по алфавиту
Предприниматели США
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы права Северо-Западного университета